BMW Compact er en bilmodel på basis af:
 BMW E36 (1994−2000)
 BMW E46 (2001−2004)